Сезон 2005/06 — 96-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 95-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в десятый раз в своей истории выиграл «золотой дубль», став 23-кратным чемпионом Австрии и 25-кратным обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2005/06
Fanclub Austria 80 — 2005/2006
Чемпионат Австрии 2005/06 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2005/06 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок УЕФА 2005/06 на сайте AustriaSoccer.at

2005/2006
Аустрия Вена